PCOLCE2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 415 амінокислот, а молекулярна маса — 45 717.

Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки